Proserpinaca är ett släkte av slingeväxter. Proserpinaca ingår i familjen slingeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slingeväxter
Proserpinaca